|-
| 141401 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141402 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141403 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141404 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141405 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141406 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141407 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141408 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141409 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141410 - || || 6 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141411 - || || 5 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141412 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141413 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141414 - || || 8 de gener de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 141415 - || || 19 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141416 - || || 21 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141417 - || || 22 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141418 - || || 25 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141419 - || || 25 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141420 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141421 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141422 - || || 21 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141423 - || || 21 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141424 - || 2002 CD || 1 de febrer de 2002 | Socorro || LINEAR
|-
| 141425 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141426 - || || 1 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141427 - || || 1 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141428 - || || 6 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141429 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141430 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141431 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141432 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141433 - || || 8 de febrer de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 141434 - || || 9 de febrer de 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 141435 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141436 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141437 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141438 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141439 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141440 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141441 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141442 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141443 - || || 12 de febrer de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 141444 - || || 8 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141445 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141446 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141447 - || || 13 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141448 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141449 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141450 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141451 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141452 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141453 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141454 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141455 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141456 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141457 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141458 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141459 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141460 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141461 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141462 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141463 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141464 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141465 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141466 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141467 - || || 7 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141468 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141469 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141470 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141471 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141472 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141473 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141474 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141475 - || || 13 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141476 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141477 - || || 13 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141478 - || || 4 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141479 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141480 - || || 8 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141481 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141482 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141483 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141484 - || || 26 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141485 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141486 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141487 - || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141488 - || || 21 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141489 - || || 22 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141490 - || 2002 EH || 3 de març de 2002 | Socorro || LINEAR
|-
| 141491 - || 2002 EL || 4 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141492 - || || 6 de març de 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 141493 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141494 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141495 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141496 Bartkevicius || || 15 de març de 2002 || Moletai || MAO
|-
| 141497 - || || 3 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141498 - || || 8 de març de 2002 || Mauna Kea || D. J. Tholen
|-
| 141499 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141500 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-|}

1